Gorgon puede referirse a:

 Gorgon, un personaje inhumano de Marvel Comics creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966 para Los cuatro fantásticos.
 Gorgon, otro personaje, villano de Marvel, creado en 2004 por Mark Millar y John Romita, Jr. para la serie Wolverine.
 Gorgon, una bestia mágica del juego de rol Dungeons & Dragons.
Gorgon: duke gorgon, personaje de ficción de la serie animada Mazinger Z